Монфо́р ():

Топонимы 
 Графство Монфор — французское графство.
 Монфор-л’Амори — район во Франции.
 
 Монфор (Альпы Верхнего Прованса) — коммуна во Франции, в департаменте Альпы Верхнего Прованса.
 Монфор (Атлантические Пиренеи) — коммуна во Франции, в департаменте Атлантические Пиренеи.
 Монфор (Ду) — коммуна во Франции, в департаменте Ду.
 Монфор (Жер) — коммуна во Франции, в департаменте Жер.
 Монфор (Мен и Луара) — коммуна во Франции, в департаменте Мен и Луара.

Персоналии 
 Монфор, Антуан-Альфонс (1802—1884) — французский художник.
 Монфор, Евгений Орестович (1874—1956) — русский и советский военачальник, генерал-майор русской императорской армии.
 Монфор, Максим (род. 1983) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Монфор, Огюст (более известен под фамилией ЛеБретон; 1913—1999) — французский писатель.

Династии 
 Графы де Монфор — правители французского графства деМонфор.
 Дом Монфор-л’Амори — французский дворянский род.

См. также 
 Монфорт